Юба может означать:

Люди 
 Юба I (ум. 46 до н. э.) — царь Нумидии и Гетулии.
 Юба II (ок. 52—50 до н. э. — 23 н. э) — его сын.

Топонимы США 
Калифорния
 Юба — округ.
 
  — неинкорпорированная коммуна.
  — река.
  — приток Юбы.
  — приток Юбы.
  — парк штата вдоль реки Саут-Юба.
 Юба-Сити — город.
  — пригород Юба-Сити.
Прочие штаты
  — деревня в Висконсине.

Прочее 
 Юба — соевый продукт (высушенная пенка, образовавшаяся на соевом молоке).

См. также 
 Джуба
 Уба
 Юпа